Миа́сский — название ряда населённых пунктов в Челябинской области:
 Миасский — в Миассе.
 Миасский — посёлок в составе г. Челябинска с 1941 г. возникший путём объединения заимки Мельничный тупик братьев Степановых и хуторов Миасского, Немецкого.
 Миасский — посёлок в Аргаяшском районе.

См. также 
 Миасское